|-
| 166001 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166002 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166003 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166004 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166005 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166006 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166007 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166008 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166009 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166010 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166011 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166012 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166013 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166014 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166015 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166016 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166017 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166018 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166019 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166020 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166021 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166022 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166023 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166024 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166025 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166026 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166027 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166028 - ||  || 11 ianuarie 2002 ||  || , 
|-
| 166029 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166030 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166031 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166032 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166033 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166034 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166035 - ||  || 22 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166036 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166037 - ||  || 25 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166038 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166039 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166040 - ||  || 6 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166041 - ||  || 5 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166042 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166043 - ||  || 8 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166044 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166045 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166046 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166047 - ||  || 4 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166048 - ||  || 5 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166049 - ||  || 5 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166050 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166051 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166052 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166053 - ||  || 11 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166054 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166055 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166056 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166057 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166058 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166059 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166060 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166061 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166062 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166063 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166064 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166065 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166066 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166067 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166068 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166069 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166070 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166071 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166072 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166073 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166074 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166075 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166076 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166077 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166078 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166079 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166080 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166081 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166082 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166083 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166084 - ||  || 8 februarie 2002 || Oaxaca || 
|-
| 166085 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166086 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166087 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166088 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166089 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166090 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166091 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166092 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166093 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166094 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166095 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166096 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166097 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166098 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166099 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166100 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-